Евге́ний Плу́жник:
 Плужник, Евгений Владимирович (род. 1975) — первый проректор Московского технологического института «ВТУ».
 Плужник, Евгений Павлович (1898—1936) — украинский поэт, драматург, переводчик, лексикограф.